Докудовский сельсовет:

Белоруссия 
 Докудовский сельсовет — упразднённый сельсовет в Лидском районе Гродненской области.
 Докудовский сельсовет — сельсовет в Крупском районе Минской области.